Копа Банко дель Пасифико 2016 () — 58-й сезон чемпионата Эквадора по футболу. Чемпионский титул не смог защитить «Эмелек».

Участники

Первый этап

Результаты матчей

Второй этап

Результаты матчей

Третий этап (финал) 
Гуаякильская «Барселона» выиграла Первый и Второй этапы чемпионата и автоматически стала победителем турнира.

Сводная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
Статистика на сайте soccerway.com

2016
Эквадор
Спорт в Эквадоре в 2016 году